Kausemann ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Leo Kausemann (* 1937), deutscher Politiker (CDU) und ehemaliger Landrat
 Wilhelm Kausemann (1903–1941), deutscher Politiker (NSDAP), Landrat